Aardrijkskunde
 Mont Picard, heuvel in België, aan de Maas bij Hoei
 Picard, eiland van de Seychellen
 Picard, rivier in het Caribische eiland Dominica

Dieren
 Épagneul picard, Frans ras van jachthonden
 Picardische herdershond, Frans ras van herdershonden

Fictief figuur
 Jean-Luc Picard, personage in de Amerikaanse televisieserie Star Trek: The Next Generation

Media
 Star Trek: Picard, Amerikaanse televisieserie in de reeks van Star Trek

Muziek
 Les Fatals Picards, Franse muziekgroep

Personen met de achternaam Picard of Picardt
 André Picard (1873-1926), Frans dramaturg
 Annemarie Picard (1962), Belgisch actrice
 Antoon Picard, (1884-1949), Belgisch arts, hoogleraar en Vlaams activist
 Casimir Picard (1805 of 1806-1841), Frans archeoloog en bioloog
 Catherine Picard (1952), Frans politica
 Chantal Salen-Picard, Frans marien biologe
 Charles Émile Picard (1856-1941), Frans wiskundige
 Edmond Picard (1836-1924), Belgisch rechtsgeleerde, advocaat, politicus, schrijver, hoogleraar en kunstmecenas
 Eric Picard, Belgisch politicus en bestuurder
 Ernest Picard (1821-1877), Frans advocaat, diplomaat en politicus
 Fernand Picard (1906-1993), ingenieur en auto-ontwerper bij Renault
 François Picard (1921-1996), Frans Formule 1-coureur
 François Picard (zoöloog) (1879-1939), Frans zoöloog
 Hein Picard (1925-1988), Belgisch econoom, statisticus, hoogleraar en vrijmetselaar
 Hendrik Picard (1883-1946), Belgisch advocaat en politicus voor het Vlaamsch Front
 Henri Picard (1916-1944), Belgisch militair en piloot
 Henry Picard (1906-1997), Amerikaans golfer
 Jean Picard (1620-1682), Frans geodeet en astronoom
 Johan Picardt (1600-1670), Nederlands predikant, historicus, archeoloog en arts
 John Picard (1934), Engels jazz-trombonist
 Leo Picard (1888-1981), Belgisch journalist en Vlaams activist
 Marie Picard (1872-1915), Belgisch verpleegster
 Michèle Bribosia-Picard, (1933), Belgisch politica
 Michèle Picard (1955), Frans rechter
 Philippe le Picard, (1650 … 1668-1729) orgelbouwer uit het prinsbisdom Luik

Taal
 Picardisch of Picard, Romaanse streektaal

Wetenschap
 Picard, Franse ruimtesonde voor onderzoek van de zon (gelanceerd 2010)

Wiskunde
 Stelling van Picard, stelling in de functietheorie
 Stelling van Picard-Lindelöf, stelling binnen de studie van differentiaalvergelijkingen

Andere
 Picardiër, persoon uit Picardië
 Le Picard, orgelbouwersgeslacht in Frankrijk en Vlaanderen
 Académie Picard, een kunstacademie in België in de twintigste eeuw
 Picard (krater), inslagkrater op de Maan

Zie ook 
 Piccard (doorverwijspagina)